Teepe ist der Familienname folgender Personen:

 Joris Teepe (* 1962), niederländischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Lieselotte Bölsche-Teepe (1924–1989), deutsche Malerin und Grafikerin